Three Lakes Valley (englisch für Drei-Seen-Tal) ist der Name folgender Täler:

 Three Lakes Valley (British Columbia) (auch Fountain Valley) in British Columbia, Kanada
 Three Lakes Valley (Nevada) in Nevada, Vereinigte Staaten
 Three Lakes Valley (Südliche Orkneyinseln) auf Signy Island
 Three Lakes Valley, anderer Name für das Martin Valley auf der Barff-Halbinsel, Südgeorgien